Клод-Огюстен Дюфлос (, родился 10 мая 1700 года в Париже — умер 27 февраля 1786 в Париже) — французский художник и гравёр.

Происхождение и родственники 
Клод-Огюстен Дюфлос родился в буржуазной семье, предки которой были выходцами из Пикардии. Его прадед Антуанан Дюфлос (умер в 1630 году), служил королевским нотариусом в городке Анизи-ле-Шато в регионе О-де-Франс (ныне департаменте Эна). Его дед Жак Дюфлос (1639–1674) был королевским хирургом. Отец Клод Дюфлос (1665-1727) — гравёром короля в Париже. Клод-Огюстен Дюфлос пошёл по стопам отца и избрал своим призванием рисование и архитектуру. 

Его сын Огюстен Дюфлос (1739-1789) трудился секретарём французского посольства в Испании и Англии. Внук Ив Мари Арман Дюфлсо де Сен-Аманд (1779-1857) избрал стезю финансиста и коллекционера в Дрё. Потомки Ив Мари Армана и поныне проживают во Франции.

Биография и карьера 
Клод-Огюстен Дюфлос родился в Париже 10 мая 1700 года. С детства увлёкся рисованием. Получив образование, стал трудиться рисовальщиком и гравёром. Клод-Огюстен является автором множества коллекций гравюр. Часть из них отредактировал и сохранил его племянник  (также гравёр) в своей мастерской, расположенной недалеко от улицы Сен-Жаке.

Широкую известность приобрели гравюры Клод-Огюстена Дюфлоса сделанные им на основе картин Франсуа Буше.

Ряд исследователей считает Дюфлоса автором гравюр (офортов) эротического характера для поэмы Вольтера «Орлеанская девственница». Автором оригинальных рисунков был .

Галерея работ

Примечания

Литература

Ссылки 

 Информация о роде Дюфлос на gallica.bnf.fr
 Биография художника на сайте archive.org

Персоналии по алфавиту
Художники Франции XIX века